Гифхорн:

 Гифхорн — город в Германии, районный центр, расположен в земле Нижняя Саксония.
 Гифхорн — район в Германии. Центр района — город Гифхорн. Район входит в землю Нижняя Саксония.